Sébastien Zamet, financier à la Cour de France, père des suivants :
Jean Zamet, baron de Murat et Billy, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ;
Sébastien Zamet, évêque de Langres ;
Jean-Pierre Zamet, supérieur de la Compagnie du Saint-Sacrement.